Антоний — архимандрит Муромского Спасского монастыря Русской православной церкви, расколоучитель XVII века.

Биография 
О детстве и мирской жизни Антония сведений практически не сохранилось, да и последующие биографические данные о нём очень скудны и отрывочны.

В период церковных реформ, проводимых патриархом Никоном, город Муром значительное время отказывал нововведениям, а Спасо-Преображенский монастырь был одним из оплотов старообрядчества. Назначенный в 1658 году настоятель монастыря архимандрит Антоний написал несколько воззваний о перстосложении, а также послал челобитную царю Алексею Михайловичу с указаниями на неверности в исправлении книг при патриархе Никоне, прибавляя, что те, кто не в силах обличить неверности, ссылаются на царя, «яко у царя тако поют». В челобитной его перечисляются, в числе прочего, неточности в никоновских исправлениях книг и говорится, что для устранения шатания в вере царь сам должен подать пример возвращения к старине.

В 1662 году архимандрит Антоний по распоряжению архиепископа Рязанского и Муромского Илариона (Яковлева) был отстранён от управления монастырём, а в феврале 1666 года вызван на Большой Московский собор. Несмотря на принесённое покаяние, архимандрит Антоний был сослан в Кирилло-Белозерский монастырь Вологодской епархии.

Антоний находился в близких отношениях к другим расколоучителям и боярыне Феодосии Морозовой.

Примечания

Литература 
 Венгеров С. «Критико-биографический словарь», том І, стр. 635—636.
 «Материалы для истории раскола», т. І, стр. 451—457; т. II, стр. 117 и т. VIII, страницы 113—130. 
 Филарет. «Обзор», I, стр. 243. 

Архимандриты Русской православной церкви
Отошедшие от старообрядчества
Настоятели Спасо-Преображенского монастыря (Муром)
Персоналии:Кирилло-Белозерский монастырь